Rush Hour (film), een actiefilm uit 1998 van Brett Ratner
 Rush Hour 2, het vervolg op deze film uit 2001
 Rush Hour 3, het derde deel van de Rush Hour trilogie
 Rush Hour (spel), een schuifpuzzel
 Rush Hour (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016
 Rush Hour, platenlabel
 SimCity 4: Rush Hour, uitbreiding op het computerspel SimCity 4